Благость — благо, милость, милосердие; доброта, кротость.
 Благость — добродетель, одно из девяти качеств плода Святого Духа.